DQF peut désigner :
 Dictionnaire québécois-français, un dictionnaire bidialectal français du Québec-français de France et français international ;
  (en français, formulaire de clarification des données, un questionnaire spécifiquement utilisé dans la recherche clinique.